Hafiq Azmi – pilota motociclistico malese
 Kaifi Azmi – poeta e scrittore indiano
 Khalil Azmi – ex calciatore marocchino
 Najib Azmi Mikati – politico e imprenditore libanese
 Qamaruzzaman Azmi (noto anche come Allama Azmi) – filosofo e oratore indiano
 Shabana Azmi – attrice indiana